«А́нима му́нди» (; ) — короткометражный документальный фильм режиссёра Годфри Реджио.

Сюжет 
Короткий документальный фильм о природе. Философским подтекстом является используемая в конце картины (на нескольких языках) цитата Платона, из его диалога «Тимей»: «наш космос есть живое существо, наделённое душой и умом». Музыка написана специально для фильма известным композитором-минималистом Филипом Глассом.

Награды

Ссылки 
 
 
 

Документальные фильмы США
Фильмы Годфри Реджио
Всемирный фонд дикой природы